Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht mit Asteroiden mit Nummern über 215000. Die vor dem Namen in Klammern angegebenen Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und sind Bestandteil des Namens.

Legende

Asteroiden über Nummer 217500 

|}

550000